Govan est un nom propre d'origine gaélique ou brittonique, qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Govan est un prénom masculin, peu courant en France.

Govan peut être aussi un patronyme

Saint chrétien 
  (), ou Gofan en gallois, ou Goven ou Cofen ou Gonen, moine au Pays de Galles, fêté le 20 juin.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Govan Mbeki  (°1910 - †2001), homme politique d'Afrique du Sud (voir :en:Govan Mbeki).

Autres personnalités portant ce nom de famille 
 Daniel Chevilette Govan (°1829 – †1911), prospecteur, pionnier et soldat américain, général confédéré pendant la guerre de Sécession.
 Guthrie Govan (°1971 - ), un guitariste anglais.

Toponyme 
 Govan est un quartier de Glasgow en Écosse.
 Govan est une ville de la province de la Saskatchewan au Canada.
 Govan est une ville de l'État de Caroline du Sud aux États-Unis.

Références 

Homonymie de patronyme